Старая Казанка — название нескольких населённых пунктов:
 Старая Казанка — деревня в Бугульминском районе Республики Татарстан.
 Старая Казанка — деревня в Кизнерском районе Удмуртской Республики.